Clase Deutschland puede referirse a dos clases de buques de guerra alemanes:

 , cinco buques construidos por la Kaiserliche Marine entre 1903 y 1908 que prestaron servicio entre 1904 y 1945.
 , tres buques construidos Reichsmarine en el periodo de entreguerras, todos ellos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial.